Оксид сурьмы(III) — бинарное неорганическое соединение металла сурьмы и кислорода с формулой SbO, белые кристаллы, плохо растворимые в воде.

Получение 

 В природе встречаются минералы валентинит и сенармонтит — оксиды сурьмы  SbO.

 Сгорание сурьмы на воздухе:

 Действие на сурьму перегретым па́ром:

 Разложение горячей водой солей трёхвалентной сурьмы:

 Разложение щелочами солей трёхвалентной сурьмы:

 Окисление сульфида сурьмы:

Физические свойства 

Оксид сурьмы(III) образует белые кристаллы, которые имеют две кристаллические модификации:
 α-SbO, валентинит, ромбическая сингония, пространственная группа P ccn, параметры ячейки a = 0,4914 нм, b = 1,2468 нм, c = 0,5421 нм, Z = 4, при температуре 572°С переходит в β-модификацию.
 β-SbO, сенармонтит, кубическая сингония, пространственная группа F d3m, параметры ячейки a = 1,1152 нм, Z = 8.

В газовой фазе состоит из димеров SbO.

Химические свойства 

 Реагирует с кислотами:

 Реагирует с щелочами:

 Окисляется горячей концентрированной азотной кислотой:

 Окисляется кислородом при нагревании:

 Восстанавливается атомарным водородом:

 Молекулярный водород восстанавливает до металла:

Применение 

 Для получения сурьмы высокой чистоты.
 Компонент оптических стёкол и эмалей.
 Пигмент.
 Протрава и антипирен.
 Катализатор в процессе получения полиэтилентерефталата поликонденсацией терефталевой кислоты и этиленгликоля

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Оксиды сурьмы